Гомосексуальное поведение в Саудовской Аравии, как и вообще любая сексуальное поведение за пределами брачного союза, строгчайше порицается как и социально, так и государственно. Саудовская Аравия живёт по законам шариата и является одной из 69 стран мира, в которых однополые отношения считаются преступлением, а также одной из восьми государств мира (наряду с Объединёнными Арабскими Эмиратами, Ираном, Катаром, Йеменом, Мавританией, Нигерией и Сомали), в которых они могут наказываться смертной казнью. В связи с нелегальным положением гомосексуальности в стране отсутствует открытое ЛГБТ-движение.

В апреле 2020 года в Саудовской Аравии смертная казнь за однополые отношения среди несовершеннолетних была заменена на срок, не превышающий 10 лет.

Преследование по законам шариата 
В Саудовской Аравии отсутствует уголовный кодекс, и судебная система страны руководствуется законами шариата. Кроме того, судебная система строится на основе фетв, вынесенных религиозными лидерами страны.

Сексуальные контакты между мужчинами в Саудовской Аравии являются тяжким преступлением. Женатый мужчина, обвинённый в мужеложстве, приговаривается к смерти путём забивания камнями (раджм), а неженатый — к ста ударам плетью и ссылке на срок, равный одному году. Немусульманин, совершивший мужеложство с мусульманином, также забивается камнями.

Несмотря на предписание смертной казни, власти страны обычно предпочитают не прибегать к высшей мере, а назначать телесные наказания, тюремные заключения и денежные штрафы.

Незаконным в Саудовской Аравии является также и любая половая связь за пределами брака, в том числе, и сексуальные контакты между женщинами.

См. также 
 Права ЛГБТ в государствах и территориальных областях
 Ислам и гомосексуальность
 Смертная казнь в Саудовской Аравии
 Права женщин в Саудовской Аравии
 Комитет по поощрению добродетели и удержанию от порока (Саудовская Аравия)

Примечания

Литература

Ссылки 
 Allahs rosa Söhne  — Der Spiegel, 37/2009
 The Kingdom in the Closet  — The Atlantic, 2007
 Nähe unter Männern — alternativlos oder schwul? — GEO, 2012
 Scharia: 500 Peitschenhiebe für Schwulen in Saudi-Arabien  — Die Welt, 2010
 Gender correction for Saudi girls  — BBC News, 2004
 Saudis' tough line on gays  — The Guardian, 2005
 Смерть по шариату: Как в Саудовской Аравии борются с колдунами, геями и алкоголиками  — Lenta.ru, 2016

Саудовская Аравия
Права человека в Саудовской Аравии